Jméno a příjmení Václav Kredba nosí více osobností:

 Václav Kredba (učitel) (1834–1913) – český učitel, redaktor a autor osvětových statí
 Václav Kredba (překladatel) (1870–1939) – český překladatel z polštiny a ruštiny
 Václav Kredba (lékař) (1911–1982) – český lékař, profesor v oboru infekční nemoci

Související články
 Kredba